

Musica 
 To the Bone – album di Kris Kristofferson del 1981
 To the Bone – album dei The Kinks del 1994
 To the Bone – album di Steven Wilson del 2017

Altro 
 Fino all'osso (To the Bone) – film del 2017 diretto da Marti Noxon